Алекс Касерес (, род. 20 июня 1988 года, Майами, штат Флорида, США) — американский профессиональный боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship в полулёгкой весовой категории. Участник 12-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Занимает 15 строчку официального рейтинга  UFC в полулегком весе.

Общие сведения 
Юный Алекс Касерес был фанатом фильмов с участием Брюса Ли и впоследствии выбрал прозвище «Брюс Лирой», которое происходит от имени главного персонажа фильма «Последний дракон» (, 1985), который мечтал стать великим мастером боевых искусств, как его кумир Брюс Ли.

Титулы и достижения 
Ultimate Fighting Championship

 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (3 раза) в боях против Серхио Петтиса, Яира Родригеса и Мартина Браво
 Обладатель премии «Выступление вечера» (1 раз) в бою против Чой Сын У
 Обладатель премии «Сдача вечера» (2 раза) в боях против Дамасио Пейджа и Серхио Петтиса

Статистика выступлений в MMA

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США